Ljestvice liga petog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 1992./93.

1. Zagrebačka liga 
Klubovi koji se danas nalaze na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije.

 Izvori: 
 NK Maksimir

5. HNL – jug 
Klubovi koji se danas nalaze na području Brodsko-posavske županije i Požeško-slavonske županije.

Međuopćinska liga Koprivnica-Križevci-Đurđevac-Virovitica 
Klubovi koji se danas nalaze na području Koprivničko-križevačke i Virovitičko-podravske županije.
</small>

Splitska nogometna liga

Unutarnje poveznice 
 1. HNL 1992./93.
 2. HNL 1992./93.
 3. HNL 1992./93.
 4. rang HNL-a 1992./93.
 6. rang HNL-a 1992./93.
 7. rang HNL-a 1992./93.
 Ostale lige 1992./93.
 Hrvatski nogometni kup 1992./93.

Vanjske poveznice

Izvori 

1992-93
 5